Tolkatschow ist der Familienname folgender Personen:

 Sinowi Schenderowitsch Tolkatschow (1903–1977), sowjetischer Maler
 Wjatscheslaw Iljitsch Tolkatschow (* 1948), sowjetischer Biathlet

Siehe auch:
 Tolkatschowa, weibliche Form des Namens